Miejscowości
 Schweinitz – dzielnica Jessen (Elster)
 Schweinitz – dzielnica Möckern
 Schweinitz – dzielnica Pößneck
 Schweinitz – niemiecka nazwa miejscowości Świdnica
 Nazwiska
 Lewis David de Schweinitz – niemiecki biolog
 Inne
 Schweinitz – rzeka 
 Schweinitz – były powiat